Eugène Rousseau (v.1810-1870), joueur d´échecs français
 Le gambit Rousseau, ouverture d'échecs nommée d'après Eugèen Rousseau.
 Eugène Rousseau (1827-1890), maître verrier français
 Eugène Rousseau (1932-), saxophoniste américain
 Eugène Rousseau, membre des services de renseignement français (SDECE)